Palacio de la Isla puede referirse a:

 Palacio de la Isla, edificio de la ciudad de Burgos (España). 

 Palacio de la Isla, edificio de la ciudad de Cáceres (España).